Apio Claudio puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Apio Claudio (cónsul 130 a. C.).— Cónsul suffectus en el año 130 a. C.
 Apio Claudio Cáudex.— Cónsul en el año 264 a. C.
 Apio Claudio Centón.— Pretor en el año 175 a. C.
 Apio Claudio Craso.— El decenviro.
 Apio Claudio Craso (cónsul 349 a. C.).— Cónsul en el año 349 a. C.
 Apio Claudio Craso (tribuno consular 424 a. C.).— Tribuno consular en el año 424 a. C.
 Apio Claudio Craso (tribuno consular 403 a. C.).— Tribuno consular en el año 403 a. C.
 Apio Claudio el Ciego.— Cónsul en los años 307 y 296 a. C.
 Apio Claudio Nerón.— Pretor en el año 195 a. C.
 Apio Claudio Pulcro (cónsul 212 a. C.).— Cónsul en el año 212 a. C.
 Apio Claudio Pulcro (cónsul 185 a. C.).— Cónsul en el año 185 a. C.
 Apio Claudio Pulcro (cónsul 143 a. C.).— Cónsul en el año 143 a. C.
 Apio Claudio Pulcro (cónsul 79 a. C.).— Cónsul en el año 79 a. C.
 Apio Claudio Pulcro (cónsul 54 a. C.).— Cónsul en el año 54 a. C.
 Apio Claudio Pulcro (cónsul 38 a. C.).— Cónsul en el año 38 a. C.
 Apio Claudio Ruso.— Cónsul en el año 268 a. C.
 Apio Claudio Sabino.— Cónsul en el año 495 a. C. Fundador de la gens Claudia.